Карл Теодор Кинд (; 7 октября 1799, — 7 декабря 1868, ) — немецкий филолог.

Биография 
Получил юридическое образование в Лейпцигском университете, с 1824 г. практиковал как адвокат, в 1835—1846 гг. преподавал в университете. Однако основным делом жизни Кинда было изучение новогреческого фольклора. 

Он опубликовал сборники «Новогреческие народные песни в оригинале и с немецким переводом» (; 1827), «Новогреческие народные песни» (; 1849), «Антология новогреческих народных песен» (; 1861) и др. Кинд также перевёл и откомментировал сборник Александра Суцоса «Панорама Греции», подготовил «Карманный немецко-новогреческий словарь» (; 1841), написал «Историю греческой революции» (; 1833).

Примечания

Литература 
 

Родившиеся в 1799 году
Родившиеся 7 октября
Умершие в 1868 году
Умершие 7 декабря
Филологи Германии
Переводчики поэзии на немецкий язык